Цимерман — фамилия:

 Цимерман, Аврум Германович (также Цымерман и Циммерман; 1830—?) — русский военный деятель.
 Цимерман, Владимир Акимович (Иоакимович) (позже Циммерман; 1866—1939) — русский и советский математик, сын А. К. Циммермана.
 Цимерман, Кристиан (род. 1956) — польский пианист и дирижёр.
 Цимерман, Юлий Соломонович (род. 1931) — советский и российский юрист, доктор юридических наук, профессор.
 Цимерман, Яков Петрович (род. 1988) — канадский математик.

Также 
 
 Герб Цимерман
 Циммерманы